Chickasaw steht für:

 Chickasaw, nordamerikanisches Indianervolk
 Chickasaw (Sprache), Sprache der Chickasaw 
 USS Chickasaw, US-amerikanisches Kriegsschiff
 Chickasaw National Recreation Area, Erholungsgebiet in Oklahoma, Vereinigte Staaten
 H-19 Chickasaw, US-amerikanischen Transporthubschrauber, siehe Sikorsky S-55

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Chickasaw (Alabama)
 Chickasaw (Iowa)
 Chickasaw (Louisiana)
 Chickasaw (Ohio)
 Chickasaw Heights, Tennessee

im NRHP gelistete Objekte:
 Chickasaw Bayou Battlefield, in Vicksburg, Mississippi, ID-Nr. 73001028
 Chickasaw Heritage Park, in Memphis, Tennessee, ID-Nr. 97001441
 Chickasaw National Capitols, in Tishomingo, Oklahoma, ID-Nr. 71000663
 Chickasaw Octagon House, in Chickasaw, Iowa, ID-Nr. 79000888
 Chickasaw School and Rectory, in Chickasaw, Ohio, ID-Nr. 79002848
 Chickasaw Shipyard Village Historic District, in Chickasaw, Alabama, ID-Nr. 04000924

Siehe auch:
 Chickasaw County
 Chickasaw County Courthouse